Конгресс народов Ичкерии и Дагестана (КНИД) — сепаратистская террористическая организация, созданная в 1998 году Шамилем Басаевым и Мовлади Удуговым. Деятельность «Конгресса» была направлена на разжигание экстремизма и сепаратизма в мусульманских регионах России, а также на проведение террористических акций на её территории. Целью являлось отделение Северного Кавказа от России.

История 
В апреле 1998 года в Грозном состоялся учредительный съезд КНИД, руководителем которого стал Шамиль Басаев Идея создания КНИД была созвучна идее многих чеченских эмиров полевых командиров — «освобождению мусульманского Кавказа от российского имперского ига» Под эгидой КНИД были созданы вооружённые формирования, в том числе «Исламская международная миротворческая бригада», которой командовал Рамзан Ахмадов, Хаттаб, Шамиль  Басаев и др КНИД неоднократно выступал с угрозами в адрес «пророссийского руководства» Дагестана, обвиняя его в преследовании местных мусульман, заявляя об «отсутствии легитимной власти» в республике и т. п.

4 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил её деятельность на территории Российской Федерации.

См. также 
 Вторжение боевиков в Республику Дагестан (1999)
 Исламская шура Дагестана

Примечания

Ссылки 
 Решение Верховного суда РФ о признании террористическими ряда иностранных организаций
  

Чеченский конфликт
Ваххабитский мятеж
Исламистские террористические организации